1909 — одна́ ты́сяча девятьсо́т де́вять — может означать:

 1909 — натуральное число между 1908 и 1910.
 1909 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1909 — отражающая туманность в созвездии Эридан.

В литературе 
 1909 год в литературе

В искусстве 
 1909 год в кино
 1909 год в театре

В музыке 
 1909 год в музыке

В науке 
 1909 год в науке

В спорте 
 Б-1909 — датский футбольный клуб из города Оденсе, выступающий в Албанисериен, одной из региональных лиг Дании.

На транспорте 
 1909 год в истории общественного транспорта